Жуан Фернандеш Лаврадор (порт. João Fernandes Lavrador, ~1453-1501) — португальський мореплавець і дослідник.
 Дініш Землероб, Дініш Лаврадор, «Дініш Лаврадор» — історична епопея на три дії видатного іспанського драматурга, історика, академіка Рамона Менендеса Підаля.